Bataan est une province des Philippines.

Le terme fait également référence à :

 La Péninsule de Bataan
 La Bataille de Bataan (1942)
 Bataan (film, 1943), un film traitant de la bataille
 La seconde Bataille de Bataan (1945)

Ainsi que :

 Retour aux Philippines (Back to Bataan), un film de 1945